Rossum (Gelderland), een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Maasdriel (Gelderland)
Rossum (Overijssel), een dorp in de gemeente Dinkelland (Overijssel)
Station Rossum (1903-1936), aan de voormalige tramlijn Oldenzaal - Denekamp
Kasteel Rossum, in de gemeente Maasdriel
Van Rossem (geslacht)
Van Rossum (Asch), ook wel geschreven als Van Rossem, een Nederlands patriciërsgeslacht
Wapen van Rossum

Eric van Rossum (1963), Nederlands voetballer
Emmy Rossum (1986), Amerikaans actrice
Frederik (Frédéric) Van Rossum (1939), Belgisch componist en pianist
Fredericus van Rossum du Chattel (1856-1917), Nederlands kunstschilder, aquarellist en etser 
Guido van Rossum (1956), informaticus
Hanne van Rossum (1996), Nederlands handbalster
Henk van Rossum (1919-2017), ingenieur en politicus (SGP)
Hubert van Rossum of Huibert van Rossem of van Roshem (ongeveer 1450), Nederlands jurist, clericus en kanselier
Jaap van Rossum du Chattel (1926-2007), dichter
Johannes van Rossum (1809-1873), koetsier, stalmeester, secretaris en minnaar van prinses Marianne van Oranje-Nassau
Maarten van Rossum (1478-1555), veldheer
Marc van Rossum du Chattel (1961), radiopresentator
 Nic van Rossum (1936), journalist
Pierre van Rossum (1919-2003), glazenier
Willem Marinus van Rossum (1854-1932), theoloog, priester, kardinaal, redemptorist en prefect

In samenstellingen:
Maarten van Rossumhuis, huis van Maarten van Rossum, huisvest tegenwoordig het museum Stadskasteel Zaltbommel
Standbeeld Kardinaal van Rossum, standbeeld in 's-Hertogenbosch (van kardinaal Willem Marinus van Rossum)

Zie ook
Rossem of Van Rossem
Van Randwijck, Nederlands geslacht, heer van Rossum